Глассе́р () — фамилия. Известные носители:

 Глассер, Ларс (1925—1999) — шведский гребец-байдарочник;
 Глассер, Уильям (1925—2013) — американский психолог.